Bouin (Deux-Sèvres)
 Bouin (Vendeia)
 Bouin-Plumoison